Таба́кова — русская фамилия, женский вариант фамилии 
 Табакова, Александра Олеговна (род. 1966) — актриса.
 Табакова, Добринка (род. 1980) — болгарский композитор.
 Табакова, Елена Ильинична (1919—2010) — советская художница, живописец и педагог.
 Табакова, Цветана (1905—1938) — болгарская оперная певица.
 Табакова, Юлия Геннадьевна (род. 1980) — российская легкоатлетка. См. также 
 Табаков